Banda Domínio é um grupo musical formado por Val Carvalho, Rodrigo e Adeílson.

Discografia
Sai pra lá		
Fica do meu lado		
Juras de amor		

Bandas do Brasil